De marathon van Eindhoven 2013 werd gelopen op zondag 13 oktober 2013. Het was de 30e editie van deze marathon. Tevens was het evenement dit jaar door de Atletiekunie uitgekozen als toneel voor het Nederlands kampioenschap marathon.  

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Ethiopiër Yemane Tsegay in 2:09.11. Hij was slechts acht seconden sneller dan zijn landgenoot Bazu Worku. Belay Asea maakte met 2:09.31 het Ethiopische podium compleet. Bij de vrouwen ging Ruth Wanjiru uit Kenia met de hoogste eer strijken. Zij kwam met een tijd van 2:34.48 bijna een minuut eerder binnen dan de Nederlandse Andrea Deelstra, die met deze prestatie wel de Nederlandse titel bij de vrouwen voor zich opeiste. Bij de mannen ging die naar de als vijftiende geëindigde Patrick Stitzinger, die na 2:18.53 finishte en zijn een jaar eerder eveneens in Eindhoven veroverde titel dus prolongeerde.

Naast de hele marathon kende het evenement ook wedstrijden over de halve marathon, 5 km en 2,5 km.

Wedstrijd

Mannen

Vrouwen 

2013
Eindhoven
Nederlandse kampioenschappen atletiek